Miejscowości w Polsce:
 Mieszki Wielkie
 Mieszki-Kuligi
 Mieszki-Leśniki
 Mieszki-Różki